een Boliviaans militair en politicus, zie Germán Busch (president)
 een provincie van Bolivia, zie Germán Busch (provincie)